Кейлъб Кейси Макгуайър Афлек-Болд (), известен като Кейси Афлек е американски актьор и режисьор.

Биография 
Носител е на Оскар, Златен глобус и Награда на БАФТА (2016) и Сателит (2007). Той е по-малкият брат на Бен Афлек. Започва актьорската си кариера като дете, първо в телевизията в края на 1980-те и началото на 1990-те. През 2007 година получава първата си номинация за Оскар във второстепенна роля. Той е активист за права на животните. Женен е за Съмър Финикс между 2006 и 2017 година, когато се разделят. Има двама сина.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски филмови продуценти
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Колумбийски университет
Родени в Масачузетс